Simon Pistoris ist der Name folgender Personen:

* Simon Pistoris der Ältere (um 1453–1523), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Simon Pistoris der Jüngere (1489–1562), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Beamter
 Simon Ulrich Pistoris (1570–1615), deutscher Rechtswissenschaftler und Dichter